Schenkman ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schenkman (1921–1998), US-amerikanischer Verleger und Geistlicher
 Bo Schenkman (* 1948), schwedischer Wissenschaftler
 Byron Schenkman (* 1966), US-amerikanischer Pianist und Musicalregisseur
 Edgar Schenkman (1908–1993), US-amerikanischer Dirigent, Musikpädagoge und Violinist
 Eric Lyons Schenkman (* 1963), US-amerikanischer Gitarrist, Sänger und Songwriter
 Jan Schenkman (1806–1863), niederländischer Lehrer, Dichter und Schriftsteller
 Joe Schenkman (* 1947), US-amerikanischer Verleger und Cartoonist
 Marguerite Quarles Schenkman (1910–2003), US-amerikanische Violinistin
 Peter Q. Schenkman (1937–2006), US-amerikanischer Cellist
 Richard Schenkman (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor